Cadet – stazione della metropolitana di Parigi
 Cadet – tipo di deriva
 Cadet – comunità non incorporata nella contea di Washington, Missouri, Stati Uniti
 Cadet Records – etichetta discografica statunitense
 Victor Cadet – nuotatore e pallanuotista francese